Дронино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дронино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Дронино — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Другое 
 Дронино — крупный метеоритный дождь, найденный в апреле 2003 года в Касимовском районе Рязанской области